

Свободинська сільська рада — сільське поселення, Золотухінський район, Курська область
 Свободинська сільська рада — сільське поселення, Куюргазинський район, Башкортостан